Алтай (до 3 января 2019 года — Зыряновск) — город районного подчинения в Казахстане, административный центр района Алтай (до 2019 года — Зыряновского) Восточно-Казахстанской области.

География 
Город Алтай расположен в межгорной котловине, окаймлённой сопками и отрогами Алтайских горных хребтов Холзуна и Листвяги, в 12 км южнее левого берега реки Бухтармы. Находится примерно в 165 км к западу от высшей точки Алтая — горы Белухи — и является ближайшим к ней городом. Через город протекают речки Вторушка и Маслянка, имевшие ранее большее значение для водоснабжения. В северной части города находятся две горы — Мягкая Толстуха (высота 878,6 м над уровнем моря) и Маяк (816,6 м). Ближайшая к руднику гора Оструха (Ревнюха), расположенная в восточной части города Алтая, имеет высоту 949,8 м. На юге, в 8536 метрах от рудника, находится Орлиная гора (Орёл) высотой 1156 м. Эту область Алтайской горной системы исторически называют Рудным Алтаем (название предложено геологом В. К. Котульским).

Население 
Население города Алтая по годам:
 1939 — 16 156 чел.
 1959 — 54 119 чел.
 1970 — 56 206 чел.
 1971 — 55 000 чел.
 1979 — 51 132 чел.
 1989 — 52 838 чел.
 1991 — 53 800 чел.
 1999 — 45 800 чел.
 2006 — 44 744 чел.
 2010 — 39 822 чел.

Национальный состав (на 1 января 2010 года):
 русские — 31 132 чел. (78,18 %)
 казахи — 6 503 чел. (16,33 %)
 татары — 863 чел. (2,17 %)
 немцы — 554 чел. (1,39 %)
 украинцы — 378 чел. (0,95 %)
 белорусы — 94 чел. (0,24 %)
 другие — 298 чел. (0,75 %)
 Всего — 39 822 чел. (100,00 %)

История

Село Зыряновское 
Основано в 1791 году как рудник Алтайского горного округа после открытия здесь рабочим Локтевского завода Герасимом Зыряновым богатого месторождения полиметаллических руд. Названо именем первооткрывателя.

Создание рудника связано с именем начальника Колывано-Воскресенских заводов Гавриила Качки.

В 1833 году был открыт первый госпиталь при Зыряновском рудоуправлении. С 1834 работает почтово-телеграфное отделение. В 1836 году была открыта горная школа.

В 1844 году рудник посетил Г. Е. Щуровский — русский геолог, первый профессор геологии и минералогии Московского университета, один из основателей и первый президент Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии.

В 1852 году при Зыряновском руднике построена церковь, а в 1861 образована Зыряновская горнозаводская волость Бийского округа Томской губернии, в состав которой кроме села Зыряновского входили посёлки Бобровский, Бухтарминский, Верх-Пихтовский, Нижне-Пихтовский и Путинцевский. В 1882 году было открыто начальное училище, а в 1885 году — женская двухклассная церковно-приходская школа. В 1899 году Зыряновская горнозаводская волость была включена в состав вновь созданного Змеиногорского уезда Томской губернии. В это время население села составляло 5260 человек.

13 июня 1921 года Зыряновская горнозаводская волость была передана в состав Бухтарминского уезда Семипалатинской губернии Казахской АССР. В 1921 году были открыты первый детский сад и детский приют, а в 1922 — библиотека. В 1926 году был построен клуб «Горняк» и семилетняя школа.

В 1928 году был образован Зыряновский район Семипалатинской области с административным центром в селе Зыряновское. В 1929 году были открыты первая аптека и типография. В 1932 году Зыряновский район был передан вновь созданной Восточно-Казахстанской области. В 1935 году был построен клуб «Ударник».

Рабочий посёлок Зыряновский 
21 марта 1937 года село Зыряновское было переведено в разряд рабочих посёлков.

В 1937 году была сдана новая двухэтажная больница с терапевтическим, хирургическим, родильным и инфекционными отделениями. В 1940 году построена первая 10-летняя школа, которой по просьбе учащихся и их родителей было присвоено имя С. М. Кирова. К тому времени открывается первая больница с амбулаторией.

Город Зыряновск 
17 января 1941 года — Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР селение Зыряновский рудник получило статус города Зыряновск.

В 1941—1944 гг. в городе работал эвакуированный Полтавский государственный театр музыкальной драмы.

Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 31 октября 1957 года Зыряновский район упразднён. Его территория в составе Бухтарминского, Никольского, Соловьевского, Тургусунского сельсоветов, Столбоухинского и Путинцевского поссоветов передана в административное подчинение Зыряновского горсовета. В 1977 году район был воссоздан с центром в селе Парыгино. В 1988 году Зыряновск вновь стал центром района, при этом оставаясь городом областного подчинения и административно не входя в его состав.

Указом Президента Республики Казахстан № 790 от 8 апреля 2014 года город Зыряновск был включён в состав Зыряновского района.

Город Алтай 
Указом Президента Республики Казахстан № 821 от 3 января 2019 года город Зыряновск был переименован в город Алтай.

Промышленность 
Основу экономики города всегда составляло горнорудное производство. В 1791 году на Зыряновском руднике началась добыча руды. В 1892 году в Зыряновске на реке Берёзовка была построена первая в России промышленная ГЭС. В 1931 году была открыта флотационная фабрика. В 1933 году была организована Зыряновская геологоразведочная партия, преобразованная в 1958 году в экспедицию.

В 1949 году была сдана в эксплуатацию шахта «Маслянская», в 1951 году организован Маслянский рудник, в 1962 году переименован в рудник имени XXII съезда КПСС. В том же 1949 году были организованы трест «Зыряновскстрой» и Зыряновское шахтостройуправление.

В 1928 году был открыт маслозавод. В 1955 году был сдан в эксплуатацию Зыряновский хлебозавод.

В 1960 году была сдана в эксплуатацию Зыряновская швейная фабрика «Рассвет». В 1987 году введён в эксплуатацию электровакуумный завод. В 1991 году был сдан в эксплуатацию Малеевский рудник.

В настоящее время градообразующее предприятие — Горно-обогатительный комплекс «Алтай» ТОО «Казцинк» — включает в себя: обогатительную фабрику «Алтай» и Малеевский рудник. В городе добывается серебро, золото, свинец, цинк, медь.

Малеевский рудник

Обогатительная фабрика «Алтай» 

Обогатительная фабрика «Алтай» расположена на восточной окраине города.

В настоящее время её основным предназначением является переработка полиметаллических и медно-цинковых руд Малеевского месторождения в концентрат. Цинковый, свинцовый и золотой концентраты перевозятся навалом в Усть-Каменогорск на металлургический завод.

С начала 2011 года медный концентрат поставляется и на Усть-Каменогорский медеплавильный завод компании «Казцинк». Кроме того, медный концентрат поставляется в Китай и Россию.

Культура 
В Культурно-досуговом центре «Горняк» работают театральные, музыкальные и танцевальные коллективы. В КДЦ «Горняк» базируется Образцовый детский ансамбль танца «Зыряночка», так же театральная студия «Скрепка» и студия театра кукол «Страна Кукляндия», шахматная секция, немецкий национальный культурный центр «Квелле» и центр активного долголетия «Круг друзей». Школа диджеинга «Party time» и музыкальная группа «AgregaT».

При Дворце культуры и спорта действуют танцевальные коллективы: «Гармония», «Балагуры», «Сириус»; театр юного зрителя, вокальная студия, кружки художественной самодеятельности.

В городе Алтае работает фотоклуб, объединяющий несколько десятков человек. Регулярно организуются фотовыставки.

Летом в тридцати километрах от города Алтая на окраине села Кутиха на левом берегу горной реки Тургусун ежегодно проводится фестиваль самодеятельной песни «Золотой Тургусун».

Существует также детская музыкальная школа имени Мусоргского.

В городе Алтае работает собственная телекомпания «Алва ТВ».

Окрестности города Алтая 

Многочисленные холмы и сопки, окружающие город Алтай, необычайно живописны. Поднявшись на них, можно наблюдать красивые панорамы окрестностей. Примерно в 15 километрах от города, сразу за посёлком Малеевка, находится место, где река Хамир впадает в реку Бухтарму. Хамир подпитывается из подземных вод и даже в самые лютые морозы часто не покрывается льдом. Здесь же расположен небольшой подвесной мост, по которому, однако, переправляются через Хамир не только пешеходы, но и автомобили. Всё это привлекает в город Алтай многочисленных фотографов, в том числе иностранных.

Достопримечательности города

Топографические карты

Примечания

Литература

Ссылки 
 Осерчева О. Н. Беспоповские общины города Зыряновска во второй половине XX — начале XXI вв. (по материалам полевых исследований 1981, 1991, 2007 гг.)

Алтай (город, Казахстан)
Переименованные населённые пункты Казахстана